Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2011 war eine vom Weltverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Diese wurde in jener Saison zum 14. Mal ausgetragen. Die Serie umfasste die drei Stationen Oberwiesenthal, Liberec und Oberstdorf. Sie begann am 27. August und endete am 3. September 2011.

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2011/12

Weblinks 

2011
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Oberwiesenthal
Sportveranstaltung in Liberec
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Wintersport (Oberstdorf)
Wintersport (Tschechien)